Теля́чий о́стров — название нескольких островов; среди них:

 Телячий остров — в Бурятии, в Селенгинском районе, на реке Селенге, отделён от посёлка Новоселенгинск Телячьей протокой.
 Телячий остров — в Мурманской области, в Кандалакшской губе Белого моря, к юго-западу от города Кандалакши, северо-западнее Оленьего острова.
 Телячий остров — в Самарской области, на Самарской Луке реки Волги (на Саратовском водохранилище), к западу от Самары, юго-западнее Поджабного острова.
 Телячий остров — одно из прежних названий Поджабного острова.
 Телячий остров — в Черниговской области Украины, на реке Десне, в Деснянском районе города Чернигова.
 Телячий остров — название нескольких островов на реке Оби, в том числе:
 Телячий остров — в Алтайском крае, в Топчихинском районе, восточнее села Володарка;
 Телячий остров — в Новосибирской области, в Болотнинском районе, к северу от деревни Кругликово.